Campobellesi – abitanti di Campobello di Licata
Campobellesi – abitanti di Campobello di Mazara